Jiří Novák (né en 1974), joueur tchèque de volley-ball ;
 Jiří Novák (né en 1975), joueur tchèque de tennis
 Jiří Novák (né en 1950), joueur tchèque de hockey sur glace